Marcel Granollers e Ben McLachlan erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Julian Cash e Henry Patten hanno sconfitto Oleksandr Nedovjesov e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 4-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Filip Polášek (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Luke Saville (ritirati)

  Oleksandr Nedovjesov  /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale) 
  Ramkumar Ramanathan /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Charles Broom /  Aidan McHugh (primo turno)

  Julian Cash /  Henry Patten (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Surbiton Trophy 2022